Virtual memory manager
 vmm – codice ISO 639-3 della lingua mitlatogo mixtec
 Valerio Massimo Manfredi – archeologo e scrittore italiano